Андреева, Мария Андреевна:

 .
 Андреева, Мария Андреевна (1924—2005) — советская и российская учёная.
 Андреева, Мария Андреевна (род. 1986) — российская актриса.